Броми́д аста́та — химическое межгалогенное соединение, формула которого . Твёрдое кристаллическое вещество. Как и все соединения астата, радиоактивно.

Об бромиде астата (как и многих соединениях астата) мало известно из-за крайней неустойчивости, вызванной быстро распадающимися изотопами астата.

Получение 
 Бромид астата получают реакцией астата и брома:
 

 Также бромид астата можно получить реакцией астата и любого соединения брома (в данном случае — бромида иода):

Примечания

Литература 
 

Межгалогенные соединения
астат
Соединения астата